Iruña puede referirse a:

 Iruña o Iruñea es el nombre en euskera de la ciudad de Pamplona, capital de Navarra (España).
 Iruña, antiguo municipio de la provincia de Álava, País Vasco (España), que actualmente forma parte del municipio de Iruña de Oca.
 Iruña, un distrito paraguayo localizado en el departamento de Alto Paraná.
 Iruña, despoblado español situado en Víllodas, Iruña de Oca, Álava, País Vasco.